Il Red Bull Brasil è una società calcistica brasiliana con sede nella città di Campinas, nello stato di San Paolo.

Storia 
Il club è stato fondato il 19 novembre del 2007.

Nel 2009 la squadra ha vinto il Campeonato Paulista Segunda Divisão, il quarto livello professionistico nello stato di San Paolo alla sua seconda stagione. Nel 2010 la squadra è stata di nuovo promossa dopo aver vinto il Campeonato Paulista Série A3. Nel 2010 la squadra raggiunse le semifinali della Copa Paulista, la principale coppa statale dello stato di San Paolo.

La stagione 2011 si è rivelato infruttuosa per il Red Bull Brasil. La prima fase del campionato fu conclusa con 8 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, terminando al quinto posto, non riuscendo in tal modo a passare alla seconda fase per 4 punti.

Il 2012 è stato un ottimo anno per il club. Dopo aver terminato al 3º posto nella stagione regolare del Campeonato Paulista Série A2 è stato eliminato in semifinale, dopo aver terminato al 3º nel proprio gruppo.

Successivamente la squadra venne promossa nella massima divisione statale nel 2014.

Non essendo riuscita, negli anni successivi, a raggiungere la Série A, dal 2019 la Red Bull Brasil è stata declassata a squadra satellite del gruppo Red Bull, che ha nel mentre rilevato il Clube Atlético Bragantino (rinominandolo Red Bull Bragantino), concentrandovi i propri sforzi per arrivare ai vertici del calcio brasiliano.

Cronistoria

Allenatori e presidenti

Palmarès

Competizioni statali
Campeonato Paulista Série A3: 1
2010

Campeonato Paulista Segunda Divisão: 1
2009

Altri piazzamenti

Secondo posto: 2014

Organico

Rosa 2018

Note

Voci correlate 
 Red Bull
 Red Bull Bragantino
 Fußballclub Red Bull Salzburg
 New York Red Bulls
 RasenBallsport Leipzig

Altri progetti

Collegamenti esterni